Surinaamse Luchtvaart Maatschappij, luchtvaartmaatschappij 
Schweizerische Lokomotiv- und Maschinenfabrik, voormalige Zwitserse fabrikant van spoorwegmaterieel
SLM (muziekgroep), Antwerpse hiphopgroep